Terho est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Emma Terho (née en 1981), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (1885-1961), joueur d'échecs finlandais
 (1910-2003), femme politique finlandaise
Sampo Terho (né en 1977), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois